

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 31
 Za Rzeką – część miasta Zagórz
 Za Rzeką – część wsi Zielkowice w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Łowicz
 Za Rzeką – część wsi Radwan w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Za Rzeką – część wsi Hańczowa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Uście Gorlickie
 Za Rzeką – część wsi Brzyczyna w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany
 Za Rzeką – część wsi Podole-Górowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem
 Za Rzeką – część wsi Obidza w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Za Rzeką – część wsi Dębno w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Nowy Targ
 Za Rzeką – część wsi Szczygłów w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice
 Za Rzeką – część wsi Zabłocie w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice
 Za Rzeką – część wsi Rzeplin w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Pruchnik
 Za Rzeką – część wsi Krzywcza w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Krzywcza
 Za Rzeką – część wsi Nosówka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Boguchwała
 Za Rzeką – część wsi Prusiek w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Sanok
 Za Rzeką – część wsi Srogów Dolny w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Sanok
 Za Rzeką – część wsi Tyrawa Solna w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Sanok
 Za Rzeką – część wsi Morochów w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Zagórz
 Za Rzeką – część wsi Bojanów w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Bojanów
 Za Rzeką – część wsi Połomia w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Niebylec
 Za Rzeką – część wsi Radziwiłłówka w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Mielnik
 Za Rzeką – część wsi Bakaniuk w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki
 Za Rzeką – część wsi Kuźnica Wąsowska w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Koniecpol
 Za Rzeką – część wsi Izabelów w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Za Rzeką – część wsi Szabelnia w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Za Rzeką – część wsi Karwów w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów
 Za Rzeką – część wsi Trzykosy w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Koprzywnica
 Za Rzeką – część wsi Gilów w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn
 Za Rzeką – część wsi Wojtyniów w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn
 Za Rzeką – część wsi Czarzyzna w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Łubnice
 Za Rzeką – część wsi Podlesie w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Oleśnica
 Za Rzeką – część wsi Ciemiętniki w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko